Дми́трий Серге́евич Али́ев (род. 1 июня 1999, Ухта, Республика Коми, Россия) — российский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании. Чемпион Европы (2020), серебряный призёр чемпионата Европы (2018). Чемпион России (2020) и бронзовый призёр чемпионата России (2018). На юниорском уровне двукратный победитель первенства России (2016, 2017), победитель финала международного юношеского Гран-при (2016), а также серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2017) и бронзовый призёр Юношеских Олимпийских игр (2016). Участник Олимпийских игр (2018).

По состоянию на 2 сентября 2022 года занимает 41-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Биография 
Родился 1 июня 1999 года в Ухте. По отцовской линии у Дмитрия азербайджанские корни. Отец, Сергей Васильевич Алиев — директор ухтинской детско-юношеской спортивной школы №1. Мама, Елена — лыжница. 

Занимается фигурным катанием с 2005 года. Ранее учился и тренировался в ухтинской ДЮСШ №1. С 2013 года живёт в Санкт-Петербурге, учится и тренируется в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва.

Сезоны 2014/2015 и 2015/2016 
Осенью 2014 года впервые принял участие в юниорских сериях Гран-при. В Японии и Словении в том году он финишировал с бронзовыми медалями.

На следующий год на юниорских этапах в Латвии и Австрии Алиев финишировал первым, и это дало ему возможность войти в число участников юниорского финала Гран-при, где он завоевал серебро.

В январе 2016 года впервые победил на первенстве России с среди юниоров (с суммой 237,76).

Сезон 2016/2017 
Осенью 2016 года российский фигурист начал предолимпийский сезон на юниорском этапе Гран-при в Чехии, который он выиграл. В Словении он финишировал лишь четвёртым, но сумел выйти в финал юниорского Гран-при, где победил с результатом 240,69.

В феврале 2017 года во второй раз победил на первенстве России с среди юниоров (с суммой 247,82), в марте стал вторым на юниорском чемпионате мира (с суммой 247,31).

Олимпийский сезон 
Осенью 2017 года Алиев дебютировал во взрослой серии Гран-при: в октябре в Москве на Кубке России занял 6 место, в ноябре в Осаке на Трофее Эн-эйч-кей (NHK Trophy) — восьмое. Также в ноябре он удачно выступил в Таллине где выиграл городской трофей. На национальном чемпионате в середине декабря в Санкт-Петербурге Дмитрий выступал уверенно и удачно и впервые финишировал с бронзовой медалью , после чего был включён в состав сборной на чемпионат Европы в Москве. В январе 2018 года принял участие в дебютном для себя чемпионате Европы, проходившем в Москве, где обновил все личные рекорды (91,33 очков короткая, 182,73 произвольная, 274,06 по сумме) и занял второе место, проиграв лишь ставшему уже шестикратным чемпионом Европы испанцу Хавьеру Фернандесу. В середине февраля в Канныне на личном турнире Олимпийских игр российский одиночник выступил очень удачно и улучшил своё прежнее достижение в короткой программе. Фигурист финишировал седьмым, набрав 267,51 балла.

Сезон 2019/2020 
В 2019 году Алиев выиграл короткую программу с результатом 101,49 балла в предсезонном турнире «челленджер» Nepela Memorial, который проходил в Братиславе (Словакия). Таким образом российский фигурист впервые в карьере получил выше ста баллов за короткую программу. В произвольной не всё получилось, однако это не помешало ему занять первое место. В сумме двух программ фигурист набрал 255,32 балла.

В октябре 2019 выступил на американском этапе гран-при Skate America, где был единственным одиночником, который продемонстрировал в короткой программе сложнейший каскад четверной лутц — тройной тулуп, что позволило ему закрепиться на второй строчке следом за Нейтаном Ченом и получить 96,57 балла за короткую программу. За произвольную программу получил 156,98 балла из-за невыполненного четверного лутца и тройного акселя. Эти ошибки сдвинули фигуриста на итоговое 3-е место, но позволили впервые в карьере взять первую медаль чемпионской серии Гран-при. 

На домашнем этапе Гран-при 15-17 ноября 2019 года Алиев в короткой программе вместо четверного лутца сделал лишь тройной лутц и выдал чистейший прокат, тем самым расположился на второй строчке, следом за Александром Самариным. Произвольную программу выполнил не без ошибок, вновь сорвал четверной лутц, сделав вместо него только тройной, а следом сорвал четверной тулуп, выполнив только тройной. Алиев по ходу программы исправил ситуацию и выполнил после этого два четверных тулупа и аксель, допустив ошибку лишь на тройном лутце, который из-за повтора не пошёл в зачёт, так как вместо лутца фигурист должен был исполнить флип или сальхов. Потеряв из-за лутца порядка 6 баллов в технике, Алиев лишился возможности выиграть домашний этап, но расположился на второй строчке следом за Александром Самариным. По сумме двух программ Алиев получил 259,88 баллов. Тем самым фигурист улучшил свои достижения в текущем сезоне по произвольной программе и по сумме двух программ. Вторая медаль (серебро) чемпионской серии Гран-При, впервые в карьере вывели Дмитрия Алиева в финал, где у него при чисто исполненном контенте программ будет хорошая возможность побороться за место в тройке лучших. В начале декабря 2019 года в итальянском Турине Дмитрий Алиев не без помарок финишировал на четвёртой позиции в короткой программе, но сорванная произвольная программа, где фигурист допустил много ошибок, не позволили ему побороться за место в тройке лидеров чемпионской серии Гран-При, и он финишировал всего лишь на шестой позиции по сумме двух программ.

26 декабря 2019 года прошли первые соревнования чемпионата России сезона 2019/2020 коротких программ среди мужчин, где Дмитрию Алиеву вновь не покорился четверной лутц, вместо которого был исполнен лишь тройной в каскаде с тулупом, а ещё одна ошибка на тройном акселе (степ-аут) отбросили фигуриста на четвёртое место при баллах 87,35, при том что разница между первым и четвёртым местом составила всего лишь полтора балла. 27 декабря Алиев выступил под вторым стартовым номером в сильнейшей разминке, набрав 173,63 балла (85,91 техника + 89,72 компоненты) и финишировав в произвольной программе вторым, вслед за Артуром Даниеляном. Это не помешало Дмитрию забрать лидерство в соревновании и набрать по сумме двух программ 260.98 баллов. Так Алиев, у которого этот чемпионат России был шестым по счёту, впервые в своей карьере стал чемпионом России, что позволило ему в сезоне 2019/2020 получить уверенные путёвки на вторые в карьере чемпионаты Европы и мира, но уже как первому номеру в мужской сборной.

На чемпионате Европы в короткой программе допустил помарки и занял промежуточное второе место. Произвольную программу исполнил чисто, набрал в общей сумме 272,89 баллов и улучшил свои прежние достижения, и таким образом Дмитрий впервые в своей карьере стал чемпионом Европы.

Сезон 2020/2021 
В октябре 2020 года Алиев выступил на этапе Кубка России в Сочи, где завоевал бронзовую медаль. На Rostelecom Cup 2020 стал пятым и в короткой, и в произвольной программе, и по сумме двух программ. Алиев должен был выступить на этапе Кубка России в Москве, однако заразился коронавирусом и снялся с турнира. Через пару недель снялся с чемпионата России.

В феврале 2021 года выступил на Кубке Первого канала. Был выбран в состав команды «Красная машина», капитаном которой являлась Алина Загитова. Алиев занял четвертое место в короткой программе и пятое в произвольной программе, а команда «Красная машина» одержала победу на турнире. В финале Кубка России занимал девятое место после короткой программы, выиграл произвольную программу, по итогам турнира завоевал бронзовую медаль.

Сезон 2021/2022 
Новый сезон начал на турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy, где завоевал бронзовую медаль. Затем выступил на турнире Budapest Trophy и завоевал серебряную медаль. Выступил на двух этапах Гран-при: на итальянском этапе занял девятое место, на Internationaux de France стал пятым. На чемпионате России выступил неудачно и занял девятое место.

В феврале 2022 года выступил в финале Кубка России. Алиев выиграл короткую программу, однако в произвольной программе допустил много ошибок, в итоговой таблице расположился на четвёртом месте.

Программы

Спортивные достижения

Подробные результаты 
Примечание. На чемпионатах ИСУ награждают малыми медалями за короткую и произвольную программы. Текущие лучшие персональные результаты по системе ИСУ выделены жирным.

Примечания

Ссылки 
 
  на сайте Fskate.ru

Фигуристы России
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы России по фигурному катанию